Die Saison 2003/04 der Regionalliga war die zehnte Spielzeit der Regionalliga als dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in zwei regionalen Staffeln – Nord und Süd – mit jeweils 18 Mannschaften gespielt.

Nord 
Die Nord-Staffel spielte in der Saison 2003/04 mit 18 Mannschaften. Rot-Weiss Essen gelang mit dem Gewinn der Meisterschaft der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Vizemeisterschaft und ebenfalls den Aufstieg sicherte sich Dynamo Dresden.

Die SG Wattenscheid 09, die Amateure des FC Schalke 04, der FC Sachsen Leipzig und der VfR Neumünster stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Süd 
Die Süd-Staffel spielte in der Saison 2003/04 mit 18 Mannschaften. Den Amateuren des FC Bayern München gelang der Gewinn der Meisterschaft. Die Vizemeisterschaft und den Aufstieg in die 2. Bundesliga sicherte sich der FC Rot-Weiß Erfurt. Die Amateure des FC Bayern München besaßen aufgrund ihres Status als Amateurmannschaft eines Profiklubs gemäß den Statuten des DFB kein Aufstiegsrecht. Dadurch stieg der Drittplatzierte 1. FC Saarbrücken neben Erfurt auf.

Der 1. FC Eschborn und die Amateure des 1. FC Kaiserslautern stiegen auf sportlichem Weg in die Oberliga ab. Zwar schaffte der 1. FC Schweinfurt 05 den Klassenerhalt, da mit dem SSV Jahn Regensburg nur ein Verein aus dem Gebiet der Süd-Staffel aus der 2. Bundesliga abstieg, um die Sollstärke von 18 Mannschaften zu erreichen. Da Schweinfurt aber keine Lizenz für die folgende Spielzeit erhielt, verblieben die eigentlich sportlich abgestiegenen Sportfreunde Siegen in der Regionalliga.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Regionalliga Nord 2003/04 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2003/04 bei kicker.de

2003
Fußballsaison 2003/04